Shravasti Dhammika – urodził się w Australii w 1951 roku, w rodzinie chrześcijańskiej. Na buddyzm przeszedł w wieku 18 lat. W 1973 roku pojechał do Tajlandii z zamiarem zostania mnichem, jednak klasztory, które tam zobaczył, nie wywarły na nim wrażenia.

Jeździł więc dalej - do Laosu, Birmy, aż w końcu dotarł do Indii. Przez kolejne trzy lata podróżował po Indiach ucząc się jogi i medytacji. Ostatecznie został wyświęcony na mnicha przez czcigodnego Matiwella Sangharatna, ostatniego ucznia Anagariki Dharmapali.

W 1976 roku Shravasti Dhammika wyjechał do Sri Lanki,  gdzie studiował  język palijski na Sri Lanka Vidyalaya, i gdzie później został jednym z fundatorów i nauczycieli Ośrodka Medytacyjnego w Nilambe, w okolicach Kandy. Od tej pory spędzał on większość swojego czasu w Sri Lance i w Singapurze.

Bhante Dhammika – tak nazywali go jego uczniowie i przyjaciele - napisał wiele artykułów i ponad 25 książek  o buddyzmie i tematach mu pokrewnych. Jest on również znany ze swych publicznych wystąpień i prezentacji buddyzmu theravada na europejskiej konferencji milenijnej związanej z buddyzmem (European Buddhist Millennium Conference) w Berlinie w 2000 roku. Poza filozofią buddyzmu i medytacją, bhante Dhammika zajmował się również historyczną topografią buddyzmu i fenomenem pielgrzymki, podróżował przez Indie i inne obszary związane z buddyzmem.

Interesował się również historią Indii, sztuką i botaniką.

Linki zewnętrzne 
 Mowy Dhammy Shravasti Dhammiki przetłumaczone na polski
 Blog Shravasti Dhammiki

Duchowni buddyjscy
Theravada
Urodzeni w 1951